Isabel de Sajonia-Altemburgo (; Meiningen, 25 de enero de 1865-Leipzig, 24 de marzo de 1927) fue una gran duquesa rusa por matrimonio como esposa del gran duque Constantino Constantínovich de Rusia, con quien se casó en 1884 en San Petersburgo.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio el 27 de abril de 1884, en San Petersburgo, con el gran duque Constantino Constantínovich de Rusia (1858-1915). De esta unión nacieron:
 Iván Konstantínovich, (1886-1918).
 Gabriel Konstantínovich (1887-1955), en 1937, casado con Antonia Nesteróvskaya (1890-1951).
 Tatiana Konstantínovna (1890-1970), en 1911, casada con Constantino Alexándrovich Bagratión Mujransky (1890-1915).
 Constantino Konstantínovich (1891-1918).
 Oleg Konstantínovich (1892-1914).
 Ígor Konstantínovich (1894-1918).
 Jorge Konstantínovich (1903-1938).
 Natalia Konstantínovna (1905-1905).
 Vera Konstantínovna (1906-2001).

Títulos, tratamientos y distinciones

Títulos y tratamientos 
 25 de enero de 1865-27 de abril de 1884: Su Alteza la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo, duquesa de Sajonia.
 27 de abril de 1884-24 de marzo de 1927: Su Alteza Imperial la gran duquesa Isabel Mavríkievna de Rusia.

Distinciones 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina,

Ancestros

Referencias 

Mujeres
Princesas de Sajonia-Altenburgo
Isabel
Nacidos en Meiningen
Fallecidos en Leipzig